Баранка Сека има више значења:

 Баранка Сека, Позо Очо (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Баранка Сека (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Сека, Ранчо Хасинто Сантијаго (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Сека (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Баранка Сека (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Сека (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Сека (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Сека (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Сека (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Баранка Сека (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Сека (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Сека, Кампос Хаимес (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Баранка Сека (Виља Алдама), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику